Пётр Петрович Сокальский (Сокольский; , Харьков — , Одесса) — украинский композитор и литератор, исследователь русской и украинской народной песни.

Биография 
С 1852 года, окончив естественный факультет Харьковского университета, работал учителем ботаники, зоологии и минералогии в Екатеринославской гимназии. В 1855 году получил степень магистра химии.

В 1855—1857 годах — личный секретарь российского консула в Нью-Йорке.

В 1856—1858 годах служил в департаменте сельского хозяйства в Петербурге. С 1858 года жил в Одессе (с перерывом в 1862—1863, когда учился в Петербургской консерватории). Создал Общество любителей музыки (1865), музыкальную школу; в 1871—1876 годах издавал и редактировал газету «Одесский вестник»; участвовал в работе одесского Филармонического общества.

В 1875—1876 годах в качестве военного корреспондента находился в Болгарии.

Публиковал научные и музыкально-публицистические статьи в газетах «Московские Ведомости», «Санкт-Петербургские Ведомости» и «Голос», журналах «Отечественные Записки», «Русская Мысль» и др.

Семья 
Братья:
 Николай (1831—1871) — редактор газеты «Одесский вестник» в 1859—1871 гг.
 Иван (13.5.1830 — 1896) — экономист.

Творчество 
Сотрудничал с композиторами А. С. Даргомыжским, М. А. Балакиревым, Ц. А. Кюи, критиком В. В. Стасовым.

Будучи в Болгарии (1875—1876), записал несколько народных песен, которые использовал в своём в произведении «Славянский альбом».

В 1850-х годах читал лекции о музыке в одесском филантропическом обществе; содержание их развил в труде «Русская народная музыка» (Харьков, 1888).

Автор опер (наряду с произведениями Н. В. Лысенко — первые профессиональные украинские оперы), баллад, пьес и более 40 романсов.

Избранные сочинения 
оперы
 «Мария» (или «Мазепа»; 1859, клавир — не окончена; по поэме «Полтава» А. С. Пушкина)
 «Майская ночь» (1863, по повести Н. В. Гоголя)
 «Тарас Бульба» («Осада Дубно»; 1878; по повести «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя).
для хора и оркестра
 кантата «Пир Петра Великого» (1859).
Положил на музыку стихотворение И. И. Гольц-Миллера «Слушай»; эта песня, начинающаяся словами «Как дело измены, как совесть тирана…» стала революционной.
для фортепиано
 Славянский альбом (1873)
 Славянский марш (1875)
 Далматская баркарола (1876)
(всего более 40 пьес).
монография
 Сокальский П. П. Русская народная музыка великорусская и малорусская в её строении мелодическом и ритмическом и отличия её от основ современной гармонической музыки. — Харьков: тип. А.Дарре, 1888. — 168 с.
статьи, очерки
 История церковного пения в России. — [Одесса]: тип. Л.Нитче, 1872. — 7 с. — (Из «Одесского вестника», 1872, № 70, 71)
 Китайская гамма в русской народной музыке // Музыкальное Обозрение. — 1885—1886.
 О будущности русской музыки // Баян. — 1889.
 Тропинки жизни. — Одесса: тип. Л.Нитче, 1874. — Вып. 1, 2. — 63+75 с. — (под псевдонимом Ингулов)

Избранные научные труды 

 Приготовление и сохранение виноградных вин / Сост. П. С. — СПб. : тип. Морского кадетского корпуса, 1856. — 4+130 с.
 Сокальский П. П. О способах определять качества пшеничной муки и различные к ней примеси. — СПб.: тип. Я. Трея, 1857. — 2+36 с.
 Сокальский П. П. О термохимических исследованиях и значении их для теоретической химии : Рассуждение, напис. для получ. степ. магистра химии. — Харьков : Унив. тип., 1855. — 79 с.
 Сокальский П. П. Поземельный кредит на Юге России. — Одесса: тип. Л.Нитче, 1878. — 39 с. — (Из «Одесского вестника», 1878, № 207, 209—211, 214)
 Сокальский П. П.Статистический и торговый очерк главнейших рынков для сбыта виноградного вина в Европе. — Одесса, 1872.
 Сокальский П. П. Что делать молодой России? (В предотвращение кризиса в школьном производстве). — Одесса: тип. «Новороссийского телеграфа», 1880. — 55 с.
 — 2-е изд. — М.: тип. А. В. Васильева, 1903. — 18+66 с.

Награды 
 премия Русского музыкального общества (Петербург, 1-й Российский музыкальный конкурс, 1860) — за кантату «Пир Петра Великого».

Примечания

Литература 
 Карышева Т. П. П. Сокальский. — Киев : Мистецтво, 1951. — 42 с. — (Классики музыки). — 10000 экз.
  Петр Сокальский : Жизнь и творчество. — М.: Сов. композитор, 1984. — 200 с. — 6180 экз.

Ссылки 
 
 

Выпускники Харьковского университета
Авторы романсов
Оперные композиторы